La dénomination « église Saint-Gal » peut concerner les édifices religieux suivants :



Saint-Gal 
 L'église Saint-Gal de Langast située à Langast dans les Côtes-d'Armor, .
 L'église Saint-Gal de Langeac située à Langeac dans la Haute-Loire, .
 L'église Saint-Gal de Roffiac située à Roffiac dans le Cantal, .

Saint-Gall 
 L'église Saint-Gall du Vigan, ancienne église située à Le Vigan dans la Lot, remplacée par l'église Notre-Dame-de-l'Assomption du Vigan.
 L'église Saint-Gall de Weitbruch située à Weitbruch dans le Bas-Rhin.
 L'église Saint-Gall de Bergholtz située à Bergholtz dans le Haut-Rhin.
 L'église Saint-Gall de Folgensbourg située à Folgensbourg dans le Haut-Rhin.

Notes et références